Körting peut désigner :
 Ehrhart Körting (né en 1942), homme politique allemand
 Gustav Körting (1845 - 1913), philologue allemand
 Körting Hannover, une entreprise allemande de constructions mécaniques fondée en 1871.